Acord (música), combinació de més de dues notes que sonen alhora.
 Acord (dret), pacte acceptat solidàriament per les diverses parts que hi intervenen.